Die Abkürzung STEMI steht für:
ST-elevation myocardial infarction, ein Herzinfarkt, der im Elektrokardiogramm (EKG) eine Hebung der ST-Strecke verursacht.
Stereomikroskop

STEMI